Clarión (o Clarion) puede referirse a:
 El clarión o clarín; un instrumento musical.
 El clarión o tiza; arcilla blanca preparada en barritas y utilizada para escribir en pizarrón o encerado.
 La Isla Clarión (antiguamente llamada Isla de Santa Rosa), la segunda isla más extensa y la más occidental de las Islas Revillagigedo, pertenecientes al estado de Colima (México).
 Clarion, un lenguaje de programación.
 Clarion, empresa japonesa fabricante de sistemas de navegación y sistemas de sonido para automóviles.
 El Clarion Hotel and Casino (anteriormente llamado Greek Isles Hotel and Casino), un hotel de 202 habitaciones y casino de 7,000 pies cuadrados, localizado en el estado de Nevada (Estados Unidos).
 El municipio de Clarion, en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 El condado de Clarion, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).
 El municipio de Clarion, en el condado de Clarion.
 Clarion, borough ubicado en el condado de Clarion.
 Clarion, ciudad del condado de Wright, en el estado de Iowa (Estados Unidos).
 Jacques Clarion, botánico francés.
 The Clarion, periódico socialista británico.